

Persone 
Agostinho Vieira de Oliveria (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese 
Amauri Carvalho de Oliveira  (1980) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
Anderson de Oliveira Gomes (1980) – calciatore brasiliano
António de Oliveira Caetano (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Antônio de Oliveira Filho (1960) – ex calciatore brasiliano
Antonio Ferreira de Oliveira Junior (1984) – calciatore brasiliano
António de Oliveira Salazar (1889-1970) – politico, economista e dittatore portoghese
Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira (1997) – calciatore brasiliano
Bechara Jalkh Leonardo de Oliveira (1976) – ex calciatore brasiliano
Brenner Marlos Varanda de Oliveira (1994) – calciatore brasiliano
Cândido de Oliveira (1896-1958) – calciatore, allenatore di calcio e giornalista portoghese
Carlos Alberto de Oliveira (1972) – ex calciatore brasiliano
Carlos de Oliveira Magalhães (1974) – ex calciatore portoghese
Carlos Eduardo de Oliveira Alves (1989) – calciatore brasiliano
Carlos Gabriel Moreira de Oliveira (1999) – calciatore brasiliano
Carlos Miguel Tavares de Oliveira (1993) – calciatore portoghese
Carlos Roberto de Oliveira (1954) – ex calciatore e politico brasiliano
César Martins de Oliveira (1956) – ex calciatore brasiliano
Charles Dias de Oliveira (1984) – calciatore brasiliano
Cristiano Moraes de Oliveira (1983) – calciatore brasiliano
Danilo Cirino de Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
David Braz de Oliveira Filho (1987) – calciatore brasiliano
Denílson de Oliveira Araújo (1977) – ex calciatore brasiliano
Diogo Antunes de Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
Dirceu Wiggers de Oliveira Filho (1988) – calciatore brasiliano
Douglas de Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
Elisângela de Oliveira (1978) – pallavolista brasiliana
Fabiana de Oliveira (1980) – pallavolista brasiliana
Fábio Nascimento de Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
Fábio Noronha de Oliveira (1975) – calciatore brasiliano
Flávia de Oliveira (1983) – modella brasiliana
Fred Nelson de Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
Gabriel Dias de Oliveira (1994) – calciatore brasiliano
Giovanni Silva de Oliveira (1972) – ex calciatore brasiliano
Givanildo José de Oliveira (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Guilherme de Oliveira Martins (1952) – economista portoghese
Ingrid de Oliveira (1996) – tuffatrice brasiliana
Jefferson de Oliveira Galvão (1983) – ex calciatore brasiliano
Jefferson Gomes de Oliveira (1988) – calciatore brasiliano
João Batista Nunes de Oliveira (1954) – ex calciatore brasiliano
Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894) – politico, storico e filosofo portoghese
Jóbson Leandro Pereira de Oliveira (1988) – calciatore brasiliano
Jocy de Oliveira (1936) – pianista, compositrice e artista multimediale brasiliana
Joël de Oliveira Monteiro (1904-1990) – calciatore brasiliano
Jorge Marco de Oliveira Moraes (1996) – calciatore brasiliano
José Luís de Oliveira (1904–...) – calciatore brasiliano
José Paulo de Oliveira Pinto (1994) – calciatore brasiliano
José Roberto de Oliveira (1980) – ex calciatore brasiliano
Josiel Alves de Oliveira (1988) – calciatore brasiliano
Júlio César de Oliveira (1986) – giavellottista brasiliano
Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976) – politico e medico brasiliano
Laysla De Oliveira (1992) – attrice canadese di origine brasiliana 
Lorran de Oliveira Quintanilha (1996) – calciatore brasiliano
Lucas Antônio Silva de Oliveira (1984) – calciatore brasiliano
Lucas Marques de Oliveira (1995) – calciatore brasiliano
Luciano Siqueira de Oliveira (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Luís de Oliveira Gonçalves (1960) – allenatore di calcio angolano
Luís Mesquita de Oliveira (1911-1983) – calciatore brasiliano
Malcom Filipe Silva de Oliveira (1997) – calciatore brasiliano
Maicon Pereira de Oliveira (1988-2014) – calciatore brasiliano
Manoel de Oliveira (1908-2015) – regista, sceneggiatore e montatore portoghese
Marcelo Antônio de Oliveira (1996) – calciatore brasiliano
Marcelo de Oliveira Santos (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Márcio Almeida de Oliveira (1996) – calciatore brasiliano
Márcio José de Oliveira (1984) – calciatore brasiliano
Martinho Andrade de Oliveira (...–...) – calciatore portoghese
Mattheus de Andrade Gama de Oliveira (1994) – calciatore brasiliano
Miguel Ângelo Falcão de Oliveira (1995) – pilota motociclistico portoghese
Nereu de Oliveira Ramos (1888-1958) – avvocato e politico brasiliano
Nilton Pacheco de Oliveira (1920-2013) – cestista brasiliano
Norma Pinto de Oliveira (1942) – ex cestista brasiliana
Oswaldo de Oliveira (1950) – allenatore di calcio brasiliano
Patrick de Oliveira Vieira (1991) – calciatore brasiliano
Paulo André de Oliveira (1998) – velocista brasiliano
Paulo Antônio de Oliveira (1982) – ex calciatore brasiliano
Paulo César de Oliveira (1973) – ex arbitro di calcio brasiliano
Paulo Henrique Souza de Oliveira (1943) – ex calciatore brasiliano
Paulo José de Oliveira (1986) – calciatore brasiliano
Paulo Rafael de Oliveira Ramos (1985-2009) – calciatore brasiliano
Paulo Sérgio de Oliveira Lima (1953) – ex calciatore brasiliano
Paulo Sérgio de Oliveira Silva (1974-2004) – calciatore brasiliano
Pedro Miguel Ferreira de Oliveira (1981) – calciatore portoghese
Pedro Paulo de Oliveira (1977) – calciatore brasiliano
Policarpo Ribeiro de Oliveira (1907-1986) – calciatore brasiliano
Raphael de Oliveira (1979) – pallavolista brasiliano
Renan Abner do Carmo de Oliveira (1997) – calciatore brasiliano
Renato Soares de Oliveira Augusto (1988) – calciatore brasiliano
Richard de Oliveira Costa (1991) – calciatore brasiliano
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira (1991) – calciatore brasiliano
Rodrigo de Oliveira Ramos (1995) – calciatore brasiliano
Roger de Oliveira Bernardo (1985) – calciatore brasiliano
Roger Duarte de Oliveira (1995) – calciatore brasiliano
Rogério Mielo de Oliveira (1977) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Ronaldo de Oliveira Strada (1996) – calciatore brasiliano
Sérgio Antônio Soler de Oliveira Júnior (1995) – calciatore brasiliano
Sérgio Miguel Relvas de Oliveira (1992) – calciatore portoghese
Servílio de Oliveira (1948) – ex pugile brasiliano
Sílvio Carlos de Oliveira (1985) – calciatore brasiliano
Simone Bittencourt de Oliveira (1949) – cantante ed ex cestista brasiliana
Simone de Oliveira (1938) – cantante e attrice portoghese
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira (1954-2011) – calciatore e medico brasiliano
Vanderlei Eustáquio de Oliveira (1950) – ex calciatore brasiliano
Vilson Dias de Oliveira (1958) – vescovo cattolico brasiliano
Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1844-1878) – vescovo cattolico brasiliano
Walewska de Oliveira (1979) – pallavolista brasiliana
Weligton Róbson Pena de Oliveira (1979) – ex calciatore brasiliano
William Machado de Oliveira (1976) – ex calciatore brasiliano
Willian Osmar de Oliveira Silva (1993) – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Raphael de Oliveira